YHF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hearst (Ontario) (Canada)